Anstehen steht für:

 Warten in Reihe, siehe Warteschlange
 in der Geologie das Gestein an der Oberfläche, siehe anstehendes Gestein 
 eine Stellungsangabe bei Wappenbildern, siehe  anstehend (Heraldik) 
Siehe auch:
Anstand (Begriffsklärung)